Die Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2021 - Série A1 war die neunte Spielzeit der nationalen Fußballmeisterschaft der Frauen von Brasilien, die von der Confederação Brasileira de Futebol organisiert wurde. Den Meistertitel sicherte sich zum dritten Mal der SC Corinthians Paulista aus São Paulo, wobei dieser Titel erstmals in seiner Wettbewerbshistorie verteidigt werden konnte.

Termin 

Der Terminkalender für die Saison 2021 der Série A1 wurde am 5. Januar 2021 von der CBF bekanntgegeben, demnach diese am 28. März 2021 mit dem ersten Spieltag eröffnet und am 26. September 2021 mit dem letzten Finalspiel beendet werden sollte. Am 19. März 2021 wurde ein korrigierter Kalender vorgestellt, demnach der Meisterschaftsauftakt auf den 17. April 2021 verschoben wurde. Anlässlich der in dieses Jahr verschobenen Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokyo ist in den Monaten Juli und August mehrwöchige Unterbrechungen des Wettbewerbes vorgesehen.

Teilnehmende Vereine

Modus 

Wie im Vorjahr wurde die Qualifikationsrunde in einem Gesamtklassement bestritten, in dem die sechzehn teilnehmenden Vereine je einmal gegeneinander antraten und somit mindestens fünfzehn Spiele bestritten. Die besten acht qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen, in der die Auswärtstorregelung nicht angewandt wurde. Beide Finalisten kamen am Saisonende deshalb auf maximal einundzwanzig Spiele. Die Anzahl der Abstiegsplätze betrug vier. Der Spielplan der Qualifikationsrunde wurde am 29. Januar 2021 vorgestellt.

Qualifikationsrunde 

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Die Meistermannschaft 
(in Klammern sind Einsätze und erzielte Tore angegeben)

Gesamtklassement 

In der Platzierung des Gesamtklassements hat das Erreichen der jeweiligen Finalrunde Vorrang vor den erzielten Punkten. Danach ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl Punkte
 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich

|}

Torschützenliste

Wissenswertes 

Ewige Tabelle der Torjägerinnen:

 Am 7. Spieltag den 13. Mai 2021 übernahm Gabi Nunes mit ihrem 49. Tor in der Partie des SC Corinthians gegen den São José EC (Endstand 8:2) wieder die Führung in der ewigen Tabelle der besten Torjägerinnen. Mit ihrem 50. Tor am 9. Spieltag den 23. Mai 2021 gegen den Real Brasília FC (Endstand 5:2) ist sie zudem die erste Spielerin der Meisterschaftshistorie die diese Marke erreichte.

Ereignisse:

 Während dieser Spielzeit ist am 15. Mai 2021 in Caçador der Gründer und Präsident der nach ihm benannten Sportgemeinschaft Salézio Kindermann (* 23. August 1943 in Gravatal) an den Folgen einer Erkrankung mit dem COVID-19-Virus verstorben, mit dem er sich im Monat zuvor infiziert hatte.

Auszeichnungen

Bola de Prata 
Erstmals in seiner Verlagsgeschichte vergab das Sportmagazin Placar Einzelwertungen für Spielerinnen der Série A1, um bei der 52. Preisverleihung des „Silbernen Balls“ (Bola de Prata) die beste Auswahl der Frauenmeisterschaft ermitteln zu können. Die Spielerin mit dem höchsten Punkteschnitt der gesamten Saison wurde mit dem „Goldenen Ball“ (Bola de Ouro) als beste Spielerin ausgezeichnet.

 Beste Spielerin: Bia Zaneratto (Palmeiras)
 Tor: Luciana (Ferroviária)
 Abwehr: Bruna Calderan (Palmeiras), Yasmim (Corinthians), Érika (Corinthians), Agustina (Palmeiras)
 Mittelfeld: Tamires (Corinthians), Victória Albuquerque (Corinthians), Carol Nogueira (São Paulo FC), Andressa Machry (Corinthians)
 Angriff: Gabi Nunes (Corinthians), Bia Zaneratto (Palmeiras)
 Schönstes Tor: Gabi Zanotti (Corinthians) zur 2:1-Führung (Endstand 3:1) im Halbfinalhinspiel gegen Ferroviária am 29. August 2021.
 Entdeckung des Jahres: Bruna Nhaia (Santos FC)
 Bester Trainer: Arthur Elias (Corinthians)

Prêmio Craque do Brasileirão 
Die Preise des Prêmio Craque do Brasileirão vom nationalen Verband CBF und dem Fernsehsender Rede Globo gingen an:

 Beste Spielerin: Bia Zaneratto (Palmeiras)
 Tor: Luciana (Ferroviária)
 Abwehr: Bruna Calderan (Palmeiras), Érika (Corinthians), Agustina (Palmeiras), Yasmim (Corinthians)
 Mittelfeld: Tamires (Corinthians), Ingryd (Corinthians), Gabi Zanotti (Corinthians), Júlia Bianchi (Palmeiras)
 Angriff: Bia Zaneratto (Palmeiras), Adriana (Corinthians)
 Schönstes Tor: Jayanne (Flamengo) zur 1:0-Führung (Endstand 1:1) am ersten Spieltag gegen den Minas Brasília TC am 18. April 2021.
 Wahl der Fans: Rayanne (Flamengo)
 Entdeckung des Jahres: Rafaela Levis (Grêmio FBPA)
 Bester Trainer: Arthur Elias (Corinthians)

Saison 2021 

 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2021 - Série A2
 Campeonato Brasileiro Série A 2021 (Herrenfußball)

Einzelnachweise 

2021
B